Ранонг () — город (тхетсабан мыанг) на юге Таиланда, административный центр провинции Ранонг и района Ранонг. Город включает в себя общину Кхао Нивет (). По результатам переписи 2005 года в городе проживает 16 163 жителя.

География 
Ранонг расположен на левом берегу эстуария реки Крабури, напротив города Каватхаунг, Мьянма. Холмы хребта Тенассерим возвышаются на востоке, на севере от города имеется горный хребет меньшего размера.

Климат 
Климат Ранонга — тропический муссонный (Am по классификации Кёппена). Годовые колебания температуры незначительны, с февраля по апрель дневная температура чуть выше. Расположение Ранонга за горным хребтом является причиной резкого увеличения осадков в дождливый сезон, с мая по октябрь.

Транспорт 

Через город проходит Thailand Route 4 (AH2). В 24 км к югу от города расположен аэропорт.

Порт Ранонга — основной порт Таиланда на Индийском океане.

Примечания 

Города Таиланда
Порты Индийского океана